Le qualificazioni del singolare  dell'HP Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Anna Karolína Schmiedlová (Qualificata)
  Vania King (Ultimo turno, Lucky loser)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (Qualificata)
  Mandy Minella (secondo turno)

  Luksika Kumkhum (Qualificata)
  Duan Yingying (primo turno)
  Anastasija Rodionova (Ultimo turno, ritirata)
  Zheng Saisai (primo turno)

Qualificate

  Anna Karolína Schmiedlová
  Luksika Kumkhum

  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Belinda Bencic

Lucky Loser

   Vania King

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2013
HP Open 2013